Pello kan avse

 Pello – en kommun i Lappland i Finland
 Pello kyrkoby – centralorten i Pello kommun
 Pello, Övertorneå kommun – en småort i Norrbottens län i Sverige
 Pello Revolvers – ett popband från Stockholm och Uppsala